Dehio steht für:
 Dehio (Familie), russisch-baltisches Adelsgeschlecht
 Dehio-Handbuch, kurz auch „der Dehio“, Kunstführer der kunsthistorisch bedeutendsten Kunstdenkmäler
 (48415) Dehio, Asteroid des Hauptgürtels

Dehio ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dehio († 2014), deutscher Manager und Politiker
 Christoph Dehio (* 1965), deutscher Infektionsbiologe
 Else Hueck-Dehio (1897–1976), deutsche Schriftstellerin
 Erhard Dehio (1855–1940), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Riga
 Georg Dehio (1850–1932), deutscher Kunsthistoriker und Begründer des Dehio-Handbuchs
 Karl Dehio (1851–1927), deutsch-baltischer Internist und Pathologe
 Ludwig Dehio (1888–1963), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Georg-Dehio-Preis